Остеохондро́ма (, множ. osteochondromata, костнохрящевой экзостоз) — доброкачественная опухоль кости, образующаяся из хрящевых клеток. Она представляет собой бесцветную массу, которая чаще всего образуется в возрасте от 10 до 25 лет на эпифизе длинной трубчатой кости, может также встречаться и в плоских костях. 
Остеохондрома - самая частая доброкачественная опухоль кости (составляет 35-40% по отношению ко всем доброкачественным опухолям и 10-12% по отношению ко всем опухолям костей). Наблюдаются как одиночные, солитарные остеохондромы так и множественные. Множественные остеохондромы обычно являются наследственным семейным заболеванием.
Так как часть этих опухолей при отсутствии их лечения может перерождаться в злокачественные, то обычно они удаляются хирургическим путём.

Патологическая анатомия

Этиология

Клиника и диагностика

Лечение 
Лечение. В большинстве случаев осуществляется наблюдение за патологическим очагом. Если появляется болевой синдром или развиваются выраженные деформации скелета, производится иссечение экзостоза у его основания с полным удалением хрящевой шапочки.

Прогноз

Литература 
 Дергачёв А. И. Ультразвуковая диагностика заболеваний внутренних органов. М. 1995 г.

Ссылки 
http://www.radiomed.ru/publications/onkologiya-osteokhondroma

См. также 
 Остеома
 Доброкачественные опухоли
 Опухоли костей

Новообразования
Доброкачественные новообразования
Заболевания опорно-двигательного аппарата человека